A női 10 méteres toronyugrás a 2011-es úszó-világbajnokságon július 20-án és 21-én rendezték meg. 20-án reggel a selejtezőt, este az elődöntőt, 21-én pedig a döntőt.

Eredmény
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Források

Rajtlista 
Selejtező
Elődöntő
Döntő

N10